Buckner est un nom propre anglo-saxon qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Bill Buckner (1949-2019), joueur de baseball américain ;
 Billy Buckner (né en 1983), joueur de baseball américain ;
 Dave Buckner (né en 1976), batteur américain, membre du groupe Papa Roach ;
 DeForest Buckner (né en 1994), joueur américain de football américain ;
 Greg Buckner (né en 1976), joueur américain de basket-ball ;
 Jack Buckner (né en 1961), athlète britannique ;
 Milt Buckner (1915-1977), pianiste et organiste américain de jazz ;
 Robert Buckner (1906-1989), scénariste et producteur de cinéma américain ;
 Shelley Buckner (née en 1989), actrice américaine ;
 Simon Bolivar Buckner, Sr. (1823-1914), général américain, commandant des fédérés à la bataille de Fort Donelson en  ;
 Simon Bolivar Buckner, Jr. (1886-1945), général américain, mort en service au Japon ;
 Ted Buckner (1913-1976), saxophoniste américain de jazz ;
 Teddy Buckner (1909-1994), trompettiste américain de jazz.

Toponyme 

 Buckner, ville américaine de l'Arkansas ;
 Buckner, village américain du comté de Franklin dans l'Illinois.
 Buckner, ville américaine du Kentucky ;
 Buckner, ville américaine du Missouri.

Patronyme anglais